Matthews kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Matthews Island, ö,

USA 

 Matthews (ort i USA, Alabama), Montgomery County, 
 Matthews (ort i USA, Georgia), Jefferson County, 
 Matthews (ort i USA, Missouri), New Madrid County, 
 Matthews (ort i USA, North Carolina), Mecklenburg County, 
 Matthews (ort i USA, Indiana), Grant County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar